L'edizione 1927-28 della I. Liga vide la vittoria finale del SK Admira Wien.

Capocannoniere del torneo fu Anton Schall del SK Admira Wien con 36 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Admira Wien Campione d'Austria 1927-28.
 SK Admira Wien e SK Rapid Wien ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1928.
 SC Hakoah Wien e 1. Simmeringer SC retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1927
Calcio nel 1928
Fußball-Bundesliga (Austria)